Who kan syfta på:

 Doctor Who – en engelsk TV-serie
 The Who – ett engelskt rockband
 Världshälsoorganisationen (WHO) – ett av Förenta nationernas fackorgan